MMP21 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 10-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 569 амінокислот, а молекулярна маса — 65 043.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, протеаз, металопротеаз. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном цинку, іоном кальцію. 
Секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 10

Металопротеази